Rigg steht für:

 Takelage eines Segelschiffs in der seemännischen Fachsprache
 Rigg, das zu einem Windsurfbrett gehörige Segel, siehe Windsurfen #Rigg/Segel

Personen:
 Bryan Mark Rigg (* 1971), US-amerikanischer Schriftsteller und Historiker deutsch-jüdischer Herkunft
 Diana Rigg (1938–2020), britische Schauspielerin
 Donata Rigg (* 1976), deutsche Schriftstellerin
 James Harrison Rigg (1821–1909), englischer Theologe
 Keith Rigg (1906–1995), australischer Cricketspieler
 Rebecca Rigg (* 1967), australische Schauspielerin
 Richard Rigg (1872–1964), kanadischer Theologe und Politiker

RIGG ist die Abkürzung für:
 Römisches Institut der Görres-Gesellschaft

Siehe auch:
 Rick
 Rig
 Rik
 Rygg